Distribuční síť může být:
 elektrická distribuční soustava
 plynová distribuční soustava
 distribuční síť (obchod) – síť prodejen apod. k zajištění distribuce zboží